Chikaskia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Chikaskia Township (Kingman County, Kansas)
 Chikaskia Township (Sumner County, Kansas)